Trierer Löwenbräu steht für:

 Trierer Löwenbräu, frühere Marke der nicht mehr bestehenden Löwenbrauerei (Trier)
 Trierer Löwenbräu, Marke der Karlsberg Holding